Reziduum obecně znamená zbytek, zůstatek. Ve specifičtějších významech může znamenat:

 Reziduum (matematika) - reziduum funkce
 Teorie reziduí a derivací - sociologická teorie